William Kitchin ist der Name folgender Personen:

* William H. Kitchin (1837–1901), US-amerikanischer Politiker
 William Walton Kitchin (1866–1924), US-amerikanischer Politiker